plaatsen in de Verenigde Staten
 Westwood (Californië)
 Westwood (Iowa)
 Westwood (Kansas)
 Westwood (Boyd County, Kentucky)
 Westwood (Jefferson County, Kentucky)
 Westwood (Los Angeles), een wijk in Los Angeles
 Westwood Village Memorial Park Cemetery, een begraafplaats in Los Angeles
 Westwood (Massachusetts)
 Westwood (Michigan)
 Westwood (Missouri)
 Westwood (New Jersey)
 Westwood Hills, een stad in de staat Kansas
 Westwood Lakes, een plaats in de staat Florida

plaatsen elders
 Westwood (Wiltshire), een dorp en civil parish in Engeland
 Westwood Corner, een deel van het Isle of Man TT-circuit

personen
 Ashley Westwood (1990-), Engels voetballer
 John Obadiah Westwood (1805-1893), Brits entomoloog
 Keiren Westwood (1984-), Iers voetballer
 Lee Westwood (1973-), Engels golfer
 Vivienne Westwood (1941-2022), Brits modeontwerpster

overige
 Westwood Golf Club, een golfclub in Houston, Texas (VS)